Okręty US Navy o nazwie USS "Huron":
 Pierwszy "Huron" był kanonierką parową o napędzie śrubowym typu Unadilla. Był w służbie w latach 1862-1869.
 Drugi "Huron" był parowcem o stalowym kadłubie i ożaglowaniu slupa, który wszedł do służby 15 listopada 1875 i został zatopiony w pobliżu przylądka Hatteras w listopadzie 1877.
 Trzeci "Huron" (ID-1408) był byłym parowcem SS "Friedrich der Große" zajętym przez Stany Zjednoczone w 1917. Służył jako transportowiec wojska w czasie I wojny światowej i został wycofany ze służby 2 września 1919.
 Czwarty "Huron" (CA-9) był krążownikiem typu Pennsylvania, który wcześniej nosił nazwę "South Dakota" (ACR-9).
 Piąty "Huron" (PF-19) był fregatą typu Tacoma, która została ukończona w 1944 i złomowana w 1947.

Huron